Scoresby Sound kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Scoresby Sund (sund i Grönland), Sermersooq, 
 Ittoqqortoormiit, ort, 

Robotskapade Grönlandförgreningar